Pessoas
 Gustavo Fernandez (diretor) — diretor brasileiro de obras televisivas;
 Gustavo Fernández (futebolista) (1952– ) — uruguaio que participou da Copa do Mundo de 1974;
 Gustavo Fernández (tenista) (1994– ) — tenista cadeirante argentino vencedor do Australian Open e do Torneio de Roland Garros;